Toya – comune urbano del Mali
 6990 Toya – asteroide della fascia principale
 Rima Toya – personaggio del manga e anime Vampire Knight ideato da Matsuri Hino
 La Toya – nome
 Toya – personaggio del manga e anime Ayashi no Ceres ideato da Yū Watase